

Televisione 
 Frasier – sitcom statunitense
 Frasier Crane – protagonista dell'omonima sitcom

Altro 
 Sindrome di Frasier – anomalia dell'apparato uro-genitale
 Anne Frasier – scrittrice statunitense
 Torta Frasier – dessert francese